Тростя́н — горная вершина в массиве Сколевские Бескиды (Украинские Карпаты). Расположена в пределах Сколевского района Львовской области, на запад от пгт Славское.

Высота горы 1232 м. Возвышается на уединённом массиве хребта, ограничена долинами рек Опир и Головчанка. Сложена преимущественно песчаниками. Северо-восточные склоны крутые (30-40°), покрыты еловым лесом. Вершина плоская, в привершинной части пологая, покрыта травянистой растительностью.

На горе есть склоны для катания на горных лыжах в восточном, северном и западном направлениях, длиной от 1500 м до 2000 м.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140107230809/http://trostian.com/
 http://trostian.at.ua

Примечания 

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины